Népmozgalom, spontán vagy szervezett társadalmi fegyveres felkelés a fennálló hatalom, rendszer ellen. 
Népmozgalom, a társadalom tagjainak gazdasági, politikai, szociális célú békés mozgalma. 
Népmozgalom, a születések, halálozások, házasságkötések, lakóhely-változtatások okozta népességszám-változás
Népmozgalom, néptörzsek vándorlása.

Hasonló címmel
Népmozgalom Budán 1439-ben
Katolikus Szociális Népmozgalom
Népi írók mozgalma

Nem keverendő össze
Forradalom
Népfelkelés (egyértelműsítő lap)